Алакит — топонимы в Якутии.

 Алакит — река в Якутии, правый приток реки Оленёк. Длина реки — 232 км.
 Алакит (посёлок) — нежилой посёлок в верхней части реки Алакит.
 Алакит (приток Сян-Юряха) — река в Якутии, правый приток реки Сян-Юрях, координаты 68°10'	124°17', карта	R-51-141
 Алакит (приток Тирехтяха) — река в Якутии, левый приток р. Тирехтях, координаты 67°59'	113°46', карта	Q-49-012